Assens puede referirse a:

Dinamarca
 Assens, municipio de Dinamarca Meridional.
 Assens, ciudad del municipio de Assens, Dinamarca Meridional.
 Assens, localidad del municipio de Mariagerfjord, Jutlandia Septentrional.

Suiza
 Assens, comuna del cantón de Vaud.

sv:Assens